Соревнования по стрельбе из лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли с 4 по 8 июля 2015 года. Было разыграно 10 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена.

Медалисты

Медальный зачёт 

Стрельба из лука